Ослятко Джуліен () — другий художній фільм незалежного американського режисера, актора та сценариста Гармоні Корайна, знятий у 1999 році.
 Король Джуліен () — американський CGI-мультсеріал компанії «DreamWorks Animation SKG».